Зоуи () — имя, фамилия.
 Зоуи, Рэйчел (род. 1971) — американский стилист, дизайнер и писатель.
 Дешанель, Зоуи (род. 1980) — американская актриса и певица.
 Зоуи 101 — американский телесериал.
 Renault ZOE — электромобиль.

См. также 
 Зои
 Зуи
 Зоя — русское женское имя